Desa Kaligawe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaligawe (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 110,72), 
 Desa Kaligawe (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,00, long 109,71), 
 Desa Kaligawe (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar